Deep est un single du groupe musical Nine Inch Nails tiré de l’album Lara Croft : Tomb Raider (bande originale de film). Cette chanson n’est incluse sur aucun album du groupe.

Chanson interprétée par Nine Inch Nails